Kenya a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 1956 de la Melbourne și de atunci a trimis o delegația la toate edițiile de vară, cu excepția edițiilor din 1976 și din 1980, pe care le-au boicotat. A și participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 1998, cele din 2002 și cele cele din 2010 cu un singur sportiv, schiorul de fond Philip Boit. Codul CIO este KEN.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Kenya la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Kenyiei  pe Sports Reference